Die Virtual Bundesliga 2019/20 ist die achte Ausgabe der Virtual Bundesliga und die zweite Ausgabe mit dem Modus VBL Club Championship.

Dabei wird das Videospiel FIFA 20 unter Organisation der DFL kompetitiv betrieben.

Turnierstruktur und Zeitplan

VBL Club Championship

Modus 
Jede Mannschaft bestreitet 21 Spieltage, an denen jeweils drei Einzelspiele absolviert werden: ein 1 vs. 1 auf der PlayStation 4, ein 1 vs. 1 auf der Xbox One und ein 2 vs. 2 auf der Wunschplattform des Heimteams. Die VBL Club Championship wird „leveled-off“ ausgetragen: Alle Spieler und Teams haben die gleiche aggregierte Spielstärke von 85.

Es wird die im Profifußball übliche Drei-Punkt-Regel angewandt, also drei Punkte für einen Sieg und einen Punkt für ein Unentschieden. Somit kann eine Mannschaft an einem Spieltag maximal neun Punkte für die Tabelle gewinnen.

Je zwei Spieler der besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die VBL Finals, wo der Deutsche Meister (Einzelspieler) in FIFA 20 ermittelt wird; je zwei Spieler der Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 qualifizieren sich für die VBL Playoffs, bei denen weitere Plätze für die VBL Finals ausgespielt werden.

Tabelle 

Legende:

 (M): Meister VBL Club Championship der Vorsaison
 (V): Vizemeister VBL Club Championship der Vorsaison
 (N): Neuzugang

Stand: 27. Februar 2020

Top 10 Spieler

VBL Open

Modus 
Die VBL Open ist ein freier Onlinemodus, über den sich FIFA 20-Spieler für die VBL Playoffs qualifizieren können. Ziel ist es, innerhalb eines Monats so viele Partien wie möglich von den insgesamt 90 Spielen für sich zu entscheiden. Über die VBL Open qualifizieren sich je Konsole im November und Dezember 2019 sowie im Januar 2020 je 36 Spieler (18 pro Konsole) für die VBL Playoffs. Insgesamt qualifizieren sich also 108 Spieler (je 54 pro Konsole) der VBL Open für die VBL Playoffs.

Die Regeln entsprechen denen der VBL Club Championship, so werden auch die Online-Partien der VBL Open „leveled-off“ ausgetragen.

Qualifikanten 
November 2019

Dezember 2019

VBL Grand Final

TV-Übertragungen 
Der Free-TV-Sender ProSieben Maxx überträgt zwei ausgewählte Begegnungen der VBL Club Championship pro Woche im Fernsehen.

Weblinks 
 Offizielle Website der Virtual Bundesliga
 Schaubild Turnierstruktur

Einzelnachweise 

E-Sport-Wettbewerb
E-Sport-Veranstaltung 2020
E-Sport-Veranstaltung 2019